ФК «Електрон» — український футбольний клуб з міста Ромни, Сумська область.

Всі сезони в незалежній Україні

Посилання 
Сторінка клубу на КЛИСФ
Склад команди у сезоні 2001/2002 

Футбольні клуби Сумської області
Ромни
Футбольні клуби СРСР
Футбольні клуби, засновані 1961
Футбольні клуби, розформовані 2004
Зникли в Україні 2004
2004 в українському спорті